Trippen steht für:

 Trippe, Plural „Trippen“, hölzerne Unterschuhe aus dem Mittelalter

Trippen ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Trippen (1927–2016), deutscher Banker
 Norbert Trippen (1936–2017), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Kirchenhistoriker, Hochschullehrer und Autor
 Peter Paul Trippen (1880–1948), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Autor

trippen steht ugs. für:
 Reaktortrip (Reaktorschnellabschaltung)